Rubley ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Rubley (* 1989), US-amerikanische Schauspielerin
 Thea Rubley (* 1993), US-amerikanische Schauspielerin